W Polsce 
 Kaźmierzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza 
 Kaźmierzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubanie
 Kaźmierzewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice

 Kaźmierzewo – gromada